

Luoghi 
Iria - Città dell'Antica Grecia in Beozia
Iria - Antico nome di Voghera
Cova da Iria - Località nella freguesia di Fátima in Portogallo

Altro 
I.R.I.A - Zeiram the Animation - Serie di anime giapponese